Maracás kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Maracás (ort), Bahia, 
 Maracás (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar